Il doppio del torneo di tennis Qatar Telecom German Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Elena Lichovceva e Vera Zvonarëva che hanno battuto in finale Cara Black e Liezel Huber 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Cara Black /  Liezel Huber (finale)
 Elena Lichovceva /  Vera Zvonarëva (Campionesse)
 Janette Husárová /  Conchita Martínez (quarti di finale)

 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Anabel Medina Garrigues /  Dinara Safina (secondo turno)
 Gisela Dulko /  María Vento-Kabchi (semifinali)
 Iveta Benešová /  Tina Križan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Qatar Telecom German Open 2005